Ліше́р-сюр-Іо́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на південний схід від Парижа, 115 км на захід від Діжона, 33 км на південь від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Лішер-сюр-Іонн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лішер-сюр-Іонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна